Кофрадија дел Росарио има више значења:

 Кофрадија дел Росарио (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кофрадија дел Росарио (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику